Termenul „Dobersdorf” se poate referi la:

Dobersdorf comună din landul Schleswig-Holstein, Germania
Dobersdorf, Burgenland, localitate ce aparține de Rudersdorf, Burgenland, Austria